Женская национальная сборная Германии по кёрлингу — представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии (ФКГ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Универсиады

См. также 
 Мужская сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу
 Сборная Германии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Германия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Германии

Германия
Кёрлинг в Германии
Кёрлинг
Женский кёрлинг